Fame Story est une émission de télévision grecque de télé réalité musicale diffusée sur ANT1 entre 2002 et en 2017.

Il s'agit de l'adaptation grecque de Star Academy. 

Grece